Running Wild steht für:
 Running Wild (Band), deutsche Band
 Running Wild (Computerspiel), Videospiel (1998)
 Running Wild (Lied), Song auf Killing Machine von Judas Priest (1978)
 Running Wild (Novelle), Novelle von James Graham Ballard

Filme:
 Running Wild (1927), US-amerikanischer Film von Gregory La Cava 
 Running Wild (1955), US-amerikanischer Film von Abner Biberman 
 Running Wild (1973), US-amerikanischer Film von Robert McCahon 
 Running Wild (1992), österreichischer Dokumentarfilm von Egon Humer
 Running Wild, Originaltitel von Leoparden in Gefahr, südafrikanischer Film von Dee McLachlan (1995) 
 Running Wild (2015), US-amerikanischer Film von Melanie Shaw 

Siehe auch:
 Runnin’ Wild